Кристиан Камило Муньос Ланчерос (; род. , департамент Бояка, Колумбия) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2016
 2-й Тур Колумбии 
 2017
 2-й Тур Колумбии 
 1-й — Этапы 6 и 7 Тур Колумбии 
 2018
 3-й Тур Колумбии 
 7-й Джиробио — Генеральная классификация 
 1-й — Этап 8

Примечания

Ссылки 
 Муньос, Кристиан на FirstCycling
 
 
 
 Муньос, Кристиан Профиль на сайте 
 

Велогонщики Колумбии